Bauerago är ett släkte av svampar. Bauerago ingår i familjen Microbotryaceae, ordningen Microbotryales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Bauerago